Darvas László (?–1879) könyvtáros
 Darvas László (1941–2020) színész
 Darvas László (1941) újságíró